Трикеві́ль, Трікевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на захід від Парижа, 50 км на захід від Руана, 65 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 132 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 340,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Трикевіль на сайті французького Національного інституту географії
 Трикевіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Трикевіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер